Malchus ist der Name folgender Personen:

 Malchus, Figur aus dem Neuen Testament
 Malchus (Karthager), karthagischer Heerführer und Politiker
 Malchus (Bischof) (Máel Ísu Ua hAinmere), irischer Geistlicher, Bischof von Waterford und Lismore 
 Malchus von Philadelphia, spätantiker Historiker

Malchus ist der Familienname folgender Personen:
 Bea von Malchus (* 1959), deutsche Schauspielerin
 Carl von Malchus (1835–1889), deutscher Marinemaler
 Cleodemus Malchus, jüdischer Schriftsteller

Malchus steht für:
 Malchusbach, Zufluss zum Rohrbach (Fulda), Hessen
 Malchus, mittelalterliche Waffe, siehe Falchion

Siehe auch:
 Malchos